Mullagh (Cavan) - plaats in County Cavan, Ierland
Mullagh (County Clare) - plaats in County Clare, Ierland
Mullagh (Galway) - plaats in County Galway, Ierland
Mullagh (Meath) - plaats in County Meath, Ierland
Mullagh (Down) - plaats in County Down, Noord-Ierland
Johnny Mullagh, Australisch cricketspeler